La División Lower River es una de las cinco divisiones principales de la República de Gambia. La ciudad capital es la ciudad de Mansa Konko.

Demografía 

La División Lower River cuenta con una extensión de territorio compuesta de 1618 kilómetros cuadrados. La División Lower River es el hogar de una población de 74.580 personas (según la cifras del censo llevado a cabo en el año 2008). Como consecuencia de estos datos, se puede indicar que la densidad poblacional de esta división principal de Gambia es de cuarenta y seis habitantes por cada kilómetro cuadrado.

Distritos 

La División de Lower River consta de una subdivisión interna que se vale de seis distritos a saber:

 Jarra Central 
 Jarra East 
 Jarra West 
 Kiang Central 
 Kiang East 
 Kiang West

Divisiones de Gambia